U3 kan syfta på:

 U3 – ett programpaket
 HMS U3 – en ubåt
 U3 (Berlins tunnelbana) – en linje i Berlins tunnelbana
 U3 (Hamburgs tunnelbana) – en linje i Hamburgs tunnelbana